Bally Wulff peut évoquer :
 Guenter Wulff-Apparatebau, une entreprise allemande créée en 1950, rachetée par Bally Manufacturing en 1968, et renommée Bally Wulff, puis intégré en tant que filialle du groupe ;
 Bally Wulff, cette même filiale, rachetée par Alliance Gaming en 1996 et intégrée avec les deux autres filiales rachetées à Bally Entertainment : Bally Gaming, Bally Systems, formant Bally Technologies.